

Ідзіковиці — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ідзіковиці — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ідзіковиці — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ідзіковиці — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства